Gérard Marsault (1912-2000), résistant français, Compagnon de la Libération ;
 Camille Marsault, dit Marsault (né en 1988), dessinateur français de bandes-dessinées.